Мосоп — кенийская фамилия. Известные носители:

 Мосоп, Леонида — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Мосоп, Мозес (род. 1985) — кенийский бегун на длинные дистанции.